Nikolaj Michajlovič Prževal'skij
 Cavallo di Przewalski
 ciuffolotto rosato di Przewalski 
 gazzella di Przewalski
 gerbillo di Przewalski